Поль Кристоф () — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 10 февраля 1971 г. в городе Ле-Сабль-д’Олон (департамент Вандея). Окончил Нантский университет. С 1991 года работал в муниципальных органах власти.  В 2002 году переехал в город Тетегем, где до 2015 года работал генеральным директором сервисной компании.

Первый опыт политической деятельности для Поля Кристофа был неудачным - 2001 году он потерпел поражение на муниципальных выборах в коммуне Зюйдкоот, но в 2008 году сумел взять реванш и занять пост мэра этого поселка; в 2014 году он был переизбран мэром Зюйдкоота.

Политическая карьера Поля Кристофа стала получила новый импульс в 2012 года, когда он стал заместителем депутата Национального собрания по 14-му избирательному округу департамента Нор Жана-Пьера Декуля. В марте 2015 года он в марте с вице-мэром ассоциированной коммуны Мало-ле-Бен Мартин Арлабосс был избран в Совет департамента Нор от кантона Дюнкерк-2, где занял пост одного из вице-президентов, ответственного за окружающую среду и устойчивое развитие.

На  выборах в Национальное собрание 2017 г. стал кандидатом партии Республиканцы и сумел одержать победу. 

В 2017 году вышел из партии Республиканцы и вступил в новую партию Действовать (Agir), ставшую частью президентского большинства.

В феврале 2018 года Поль Кристоф был назначен председателем Комиссии Национального собрания по расследованию вопросов безопасности и сохранности ядерных установок. В 2019 году во Франции окончательно запрещен электрический лов рыбы, Поль Кристоф был активным сторонником этого решения. Он постоянно выступал с осуждением этого метод рыболовства, ущерб от которого мог видеть на побережье Северного моря.

На выборах выборах в Национальное собрание в 2022 году сохранил мандат депутата. В Национальном собрании стал вице-президентом Комиссии по социальным вопросам.

Политическая карьера 
16.03.2008 — 31.07.2017 — мэр коммуны Зюйдкоот 
02.04.2015 — 01.07.2017 — вице-президент Совета департамента Нор 
c 02.04.2015 — член Совета департамента Нор от кантона Дюнкерк-2 
с 21.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 14-го избирательного округа департамента Нор

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Республиканцы»